Providentia (godheid), Romeinse godheid
Providentia Dei, de Goddelijke voorzienigheid
Providentia (Sterksel), Epilepsie-instelling te Sterksel
Providentia (verzekeringsmaatschappij), vroegere verzekeringsmaatschappij in Amsterdam